Стрельцы́
 Стрельцы — мн. число от стрелец.
 Польские стрельцы
 Стрельцы — село в Петуховском муниципальном округе Курганской области.
 Стрельцы — село в Тамбовском районе Тамбовской области.